Miquel d'Agullana (?-1581), darrer abat comendatari del Monestir de Sant Joan de les Abadesses i oncle de:
 Miquel d'Agullana (1549-1597), ardiaca d'Empordà i canonge de Girona.